Hochuli ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Hochuli (* 1950), US-amerikanischer NFL-Schiedsrichter
 Gisela Hochuli (* 1969), Schweizer Performancekünstlerin
 Jost Hochuli (* 1933), Schweizer Grafiker und Buchgestalter
 Peter Andreas Hochuli (1946–2018), Schweizer Paläobotaniker und Palynologe
 Shawn Hochuli (* 1978), US-amerikanischer NFL-Schiedsrichter
 Stefan Hochuli (* 1959), Schweizer Archäologe und Denkmalpfleger
 Susanne Hochuli (* 1965), Schweizer Politikerin (Grüne); 2009–2016 Regierungsrätin des Kantons Aargau